|-
| 140801 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140802 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140803 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140804 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140805 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140806 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140807 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140808 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140809 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140810 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140811 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140812 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140813 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140814 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140815 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140816 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140817 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140818 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140819 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140820 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140821 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140822 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140823 - || || 23 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140824 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140825 - || || 19 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140826 - || || 19 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140827 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140828 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140829 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140830 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140831 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140832 - || || 24 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140833 - || || 25 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140834 - || || 25 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140835 - || || 16 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140836 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140837 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140838 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140839 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140840 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140841 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140842 - || || 19 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140843 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140844 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140845 - || || 20 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140846 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140847 - || || 20 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140848 - || || 21 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140849 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140850 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140851 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140852 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140853 - || || 23 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140854 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140855 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140856 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140857 - || || 24 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140858 - || || 24 d'octubre de 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 140859 - || 2001 VP || 7 de novembre de 2001 | Socorro || LINEAR
|-
| 140860 - || 2001 VW || 6 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140861 - || || 6 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140862 - || || 9 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140863 - || || 11 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140864 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140865 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140866 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140867 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140868 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140869 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140870 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140871 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140872 - || || 7 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140873 - || || 11 de novembre de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 140874 - || || 9 de novembre de 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 140875 - || || 8 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140876 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140877 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140878 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140879 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140880 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140881 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140882 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140883 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140884 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140885 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140886 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140887 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140888 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140889 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140890 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140891 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140892 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140893 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140894 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140895 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140896 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140897 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140898 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140899 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140900 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-|}

0